Cette page liste des logiciels libres médicaux, à ne pas confondre avec des logiciels gratuits (freeware ou gratuiciel) mais non libres (car non open source).

Catégories

Gestionnaires de dossiers médicaux 

 FreeMedForms est un gestionnaire de dossiers médicaux, codé en C++/Qt5, actuellement en développement, sous licence publique générale GNU, disponible pour GNU/Linux, Mac OS X, Windows.
 Mediboard est un système d'information hospitalier basé sur les technologies web (PHP/MySQL) sous licence publique générale GNU.
 MedinTux, logiciel complet et opérationnel de dossiers médicaux, licence CECILL, et son complément web MedWebTux, licence GPL.
 MedShakeEHR, logiciel modulaire de gestion patients (GPL v3). Modules disponibles : gynécologie obstétrique, médecine générale, chiropraxie.
 GNU Health, progiciel dont les fonctionnalités couvrent le dossier médical personnel, le système d'information hospitalier et l'informatique médicale.
 GNUmed.
 Libreosteo, application web destinée aux ostéopathes.
Rufus, logiciel de gestion patients en Ophtalmologie, codé en C++/QT5, sous licence GPL v3, actuellement en développement, disponible sous Linux et MacOS X.
 Open-emr est un dossier médical électronique et une application de gestion de cabinet médical gratuit et open source.

Utilitaires et bibliothèques 

API NGAP CCAM MedShake, licence AGPL 
Calculateur AGGIR : écrit en pure C++, cross-compilable, licence BSD
 Logiciels de gestion bibliographique
 Breathing Games, est un Communs canadien développant des jeux, périphériques et bases de données en open source pour prévenir des maladies respiratoires chroniques.

Base de données thérapeutiques 

 FreeDiams - codé en C++/Qt5, logiciel d'aide à la prescription et testeur d'interactions médicamenteuses, sous licence publique générale GNU, disponible pour GNU/Linux, Mac OS X, Windows.
 Répertoire des médicaments génériques de l'ANSM (ex-Afssaps)
 Répertoire des spécialités médicamenteuses (France) : de l'ANSM (ex-Afssaps)
 Thesaurus du référentiel national des interactions médicamenteuses basé sur les DCI, ANSM (ex-Afssaps)
 oddb, par Ywesee, propose la consultation des résumés des caractéristiques des produits diffusés en Suisse et en Europe, ainsi que l'évaluation des interactions médicamenteuses.

Distributions Linux pour la médecine 

 , basée sur Linux Debian. Debian-Med propose un large éventail de paquets prêts à installer et configurés.

Imagerie médicale 

 Cytomine, plateforme logicielle pour l'exploration et l'analyse automatique de lames virtuelles cyto-histopathologiques.
 Orthanc, serveur léger et extensible pour l'imagerie médicale (DICOM).
 Echopen est une sonde d'échostéthoscopie Open-Source Hardware à bas coût, qui se branche sur un smartphone ou une tablette à destination des professionnels de santé. Ce dispositif est en cours de création, et vous pouvez joindre l'équipe pour y participer.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Logiciel libre
 Épidémiologie
 Écoépidémiologie
 Médecine
 Dossier médical
 Ywesee

Liens externes 
 DistroWatch : information sur les systèmes d'exploitation libres et open source 
 Les 50 meilleurs projets open source médicaux
 Linux Med New : information sur les logiciels open source médicaux

Bibliographie 
 Méry D Fiabilité et sûreté des systèmes logiciels médicaux.
 Zweigenbaum P. « Encoder l’information médicale : des terminologies aux systèmes de représentation des connaissances » Innovation Stratégique en Information de Santé 1999;2:5.
 Guiochet J, Motet G, Tondu B et Baron C. « Sécurité des systèmes de la robotique médicale » Techniques de l’ingénieur, Sécurité et gestion des risques 2007, 1-16.
 Rosenwald JC. « Sécurité en radiothérapie : le contrôle des logiciels et des systèmes informatiques » Cancer / Radiothérapie 2002;6:180-189.
 Verdier C (1995) Propositions pour la conception et la mise en œuvre d'un système d'information médical, thèse nouveau doctorat, université de Lyon-1 (résumé Inist-CNRS).
 El Kalam AA (2002) Politiques de sécurité pour les systèmes d'informations médicales. Journées Doctorales en Informatique et Réseaux (JDIR), 201-210.
 Lapujade A & Ravat F (1997) Conception de systèmes d'information multimédia répartie: Application au milieu hospitalier In INFORSID. Congrès () (résumé).
 Dourgnon P, Grandfils N. et Sourty-Le Guellec MJ. « Apport de l'informatique dans la pratique médicale : Premiers résultats d'une enquête inédite via Internet » Questions d'économie de la santé 2000;26:1-6. (résumé)
 Maniez F. « L'ambiguïté syntaxique due aux structures coordonnées en anglais médical : analyse de la performance d'un logiciel d'aide à la traduction » Actes du colloque TALN de Tours,  ().
 Dussere L (1997) Recommandations déontologiques pour le choix de logiciels destinés aux cabinets médicaux''. Ordre national des médecins, Conseil national de l'ordre, Éthique et Déontologie.

Ressource en médecine
Médecine